Битва на реке Сутени — сражение в 1103 году между войсками Киевской Руси и половцами, выигранное русскими князьями. Произошло в правление в Киеве Святополка Изяславича. Сражение стало первым наступательным движением русских князей в русско-половецком противостоянии, насчитывавшем на тот момент 50 лет.

Предыстория 

15 сентября 1101 года русские князья заключили с половцами мир у Сакова.

В 1103 году состоялся Долобский съезд князей, на котором было принято решение провести поход в степь. Летопись рассказывает о точке зрения дружины Святополка, которая считала, что объявить поход весной значит погубить смердов и пашню, а решающий аргумент за поход привёл Владимир Мономах, призвавший не дожидаться половецких набегов и гибели смердов во время них. Различные исследователи толкуют это как знак военной службы смердов в коннице либо знак привлечения их лошадей для конного городского ополчения.

Поход 
Общий сбор произошёл в Переяславле, откуда в ладьях и на конях пошли до острова Хортица на Днепре. Затем пехота выгрузилась на берег, и всё войско шло 4 дня на восток. Половцы решили дать бой русским с перспективой ответного похода в случае победы. Сторожевые части половцев во главе с Алтунопой попали в засаду, устроенную русскими сторожевыми частями. Про столкновение главных сил известно только то, что русские действовали как в конном, так и в пешем строю. Во время преследования было убито множество половцев, в том числе 20 половецких «князей» (Урусоба, Кчий, Арсланапа, Китанопа, Куман, Асуп, Курток, Ченегреп, Сурьбарь и другие). Белдюз был захвачен Святополком, передан Владимиру, и несмотря на предложение за себя выкупа, был убит за несоблюдение мирного договора.

Итоги 
В числе результатов сражения летопись называет взяли тогда скот, и овец, и коней, и верблюдов, и вежи с добычей и с челядью, и захватили печенегов и торков с вежами. Вероятно, речь идёт о той части печенегов и торков, которая осталась в степях, подчинившись половцам. В том же году Святополк отстроил город Юрьев на Роси, сожжённый в 1095 году половцами (ранее его население было помещено в городе Святополч на Витичевском холме в 56 верстах от Киева). Уже в следующем, 1104 году хан Боняк пришёл к Зарубу на правый берег Днепра и нанёс поражение тем торкам и берендеям, которые нашли убежище на Руси, но в 1107 году последовал разгром Боняка и Шарукана во время их похода на Русь. А в результате общих походов русских князей в 1109, 1110 и 1111 годах борьба была перенесена вглубь степей, и половцы вынуждены были откочевать от границ Руси, в том числе на Северный Кавказ, тем самым примерно на два десятилетия была устранена опасность половецких набегов на пограничные со степью русские земли.

Примечания

Ссылки 
 Повесть временных лет

Сражения по алфавиту
Сражения Древней Руси
Сражения половцев
Сражения XII века
1103 год
Русско-половецкие войны
Сражения на территории Запорожской области
Сражения 1103 года